Rasmus Krag er navnet på flere personer:

 Rasmus Krag (søofficer) (1677-1755) – dansk søofficer
 Rasmus Krag (officer) (1763-1838) – dansk officer